Just Us Air SRL es una aerolínea rumana charter con sede en Bucarest y con base en el aeropuerto de Craiova .

Historia

Just Us Air fue fundada en 2017 como una aerolínea privada rumana por Dan Iuhas [3] y en abril de 2018, obtuvo el certificado de operador aéreo por la Autoridad de Aviación Civil rumana. [4] La aerolínea comenzó con un Airbus A319-100 , otro Airbus A321-200 de las explotaciones de Monarch Airlines fue tomada poco después. [4] [5]
En marzo de 2019, la flota se complementó con un Airbus A320-200.

Servicios

Just Us Air ofrece sus aviones principalmente en alquiler ad hoc y arrendamiento húmedo para otras aerolíneas . [6] Hasta la fecha, voló ejemplo para Jazeera Airways , Air Moldova y en la temporada de verano con un Airbus A321 desde el aeropuerto de Dusseldorf por TUIfly .

Flota

Flota Actual 

La flota de la aerolínea está compuesta de las siguientes aeronaves con una edad promedio de 14.9 años (agosto de 2022).

Flota Histórica

Referencias